Экспоцентр:
 Экспоцентр — центральный выставочный комплекс в Москве.
 Экспоцентр — выставочный центр в Баку.
 Экспоцентр — международный выставочный комплекс в Новосибирске.